Tatarka nebo tatarka může být:

 Tatarka (příjmení)
 Tatarka (řeka)
 Tatarka (Bělorusko) – obec v Mohylevské oblasti
 Tatarka (Rusko) – osada v Krasnojarském kraji
 žena nebo dívka tatarské národnosti
 Tatarka (hudebník), hip hopová umělkyně z Tatarstánu, Rusko
 pohanka tatarská
 hovorové pojmenování tatarské omáčky
 zkrácené pojmenování Tatarovy hrušky, mezirodového křížence hrušky a pravděpodobně jeřábu muku, tzv. hruškojeřábu

Externí odkazy